Il termine superclasse può avere più significati:
Superclasse (tassonomia) – livello di classificazione tassonomica.
Superclasse (informatica) – termine utilizzato nella programmazione orientata agli oggetti.